Molbech ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Molbech (1783–1857), dänischer Historiker
 Christian Knut Frederik Molbech (1821–1888), dänischer Schriftsteller
 Oluf Christian Molbech (1860–1927), dänischer Schriftsteller